Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился с 22 по 24 марта 2019 года в городе Женева.

В чемпионате принимало участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала команда Glarus (скип Мартин Риос) , победившая в финале команду Limmattal (скип Марио Фрайбергер). Бронзовые медали завоевала команда Biel-Bienne Touring (скип Michael Reid).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. Перед каждым матчем команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их среднему значению команды ранжируются внутри группы при равенстве итогового количества побед. Во второй этап, плей-офф, выходят по две лучшие команды из каждой группы. Они по олимпийской системе играют полуфиналы; победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 24 марта, 14:00

Матч за 3-е место. 24 марта, 18:00

Финал. 24 марта, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в Швейцарии в 2019 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
Март 2019 года
Спортивные соревнования в Женеве